Herrarnas 15 km vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 3 mars 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var mästerskapets åttonde tävling i längdåkning, den fjärde för herrar. Tävlingen var i fristil med individuell start och med 30 sekunders intervaller mellan de startande. 106 utövare från 39 länder deltog.

Världsmästare blev Hans Christer Holund från Norge som därmed tog sin andra medalj under mästerskapet efter att även ha tagit brons i skiathlon, och sitt andra VM-guld i karriären då han sedan tidigare hade ett guld i 50 km från 2019. Silvermedaljör blev Simen Hegstad Krüger från Norge, som även han tog sin andra medalj under mästerskapet då han blev silvermedaljör i skiathlon. Harald Østberg Amundsen från Norge tog brons vilket var Amundsens första medalj vid ett världsmästerskap.

Fyra utövare från Italien var anmälda till loppet men kom inte till start eftersom det italienska laget samma dag hade lämnat mästerskapet till följd av smittspridning av coronaviruset inom laget.

Regerande världsmästare från 2019, då tävlingen gick i klassisk stil, var Martin Johnsrud Sundby från Norge, medan Aleksandr Bessmertnych från Ryssland var regerande silvermedaljör och Iivo Niskanen från Finland var regerande bronsmedaljör. Sundby slutade på 7:e plats och Niskanen på 18:e plats, medan Bessmertnych inte deltog i loppet.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:15 lokal tid (UTC+1).

Kval (10 km) 
Den 24 februari 2021 arrangerades ett kval där oseedade åkare fick möjligheten att kvala in till 15-kilometersloppet. De tio bästa åkarna kvalificerade sig. Kvaltävlingens distans var 10 km i fristil med individuell start. 86 utövare från 37 nationer deltog.

Referenser 

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021